Phil Doudorov (de son nom complet Philippe Fiodorovitch Doudorov, en ), né en 1907 au village Mikheïevchtchina dans l’Empire russe et mort en 1939 en URSS, est un écrivain, poète et traducteur (notamment de mari et des langues same et nénètse ) soviétique. Il est également un rassembleur et éditeur de chants populaires dont le Recueil de chants populaires de la Russie du Nord (Сборник песен народов Дальнего Севера) a paru en 1935.

Biographie 

D’origine paysanne, Phil Doudorov est né en 1907 au village Mikheïevchtchina dans l’Empire russe. Dans les années trente, il habite et travaille à Moscou en tant qu’écrivain professionnel. À cette époque, il devient membre de l’Union des écrivains soviétiques. En 1936, il est arrêté à Moscou et condamné le  de la même année par décision de la réunion spéciale près le NKVD (Commissariat du peuple aux affaires intérieures), puis envoyé au goulag dans la république des Komis. Sur son lieu de détention, il est condamné une seconde fois le  par décision de la Troïka près la Direction du NKVD de la région d’Arkhangelsk. Il meurt au goulag en 1939. Phil Doudorov sera réhabilité post-mortem le premier  par décision du Présidium du tribunal de la ville de Moscou et le  par décision du Présidium du tribunal de la République socialiste soviétique autonome des Komis.

En 1929, dans le premier numéro de la revue La Croissance (Рост), éditée à Sverdlovsk (aujourd’hui Ekaterinbourg ou Iekaterinbourg), paraît son récit « Les frères Neïllo » ( « Братья Нейлло »).

En 1935, l’édition moscovite Goslitizdat (Гослитиздат) publie son Recueil de chants populaires de la Russie du Nord (Сборник песен народов Дальнего Севера).

Voici un poème de Sergueï Tchavaïne composé en 1906, traduit du mari en russe par Phil Doudorov et publié en 1968 :
Дуб (Le Chêne)
Средь поля на холме высоком,
Как витязь – патыр, одиноко
Стоял огромный дуб, раскинув
Густые ветви над землей.
Он был подобен властелину – 
И дождь, и снег, и ветер злой
Осенней пасмурной порой
Над головой его кружились.
И белки средь листвы густой
Стадами шумными резвились.
Сменялись годы и века,
Моря и реки высыхали,
А дуб, как патыр – великан, 
Хватал руками облака
И на плечо к себе сажал их;
Он жил до старости глубокой
Средь буйной зелени полей,
Раскинув ветви по земле,
И тайны древности далекой
Хранил в молчании глубоком.
Зима обкусывала кудри
С его мохнатой головы,
Мороз на дубе сучья пудрил,
Буран, как лошадь, на дыбы
Вставал под дубом вековым.
А на вершине меж ветвей
Метели, будто в колыбели,
Качали стог сухих костей
И песни жалобные пели.
Качался на суку дубовом
Зеленый череп под луной
И челюсть медленной подковой
Блестела в выси ледяной.
Скажи мне, череп безымянный,
Где ты рожден, скажи, где жил?
В бою кровавом иль случайно
Свою ты голову сложил?

Bibliographie

Œuvres originales 
 « Братья Нейлло » (« Les frères Neïllo »), Рост, , 1929, c. 41-44.
 Стихи о лопарях для детей среднего возраста (Les vers sur les Lapons pour enfants), Москва – Ленинград, Гос. издательство, 1931.

Traductions 
 Песня о возвращенном солнце. Саамская Легенда о Сталине (Chanson sur le retour du soleil. Légende laponne sur Staline), перелож. и обработка Ф. Дудорова (arrangé par Ph. Doudorov), Молодая гвардия, , 1934, c. 41-42.
 Чавайн Сергей (Tchavaïne Sergueï), Дуб (Le chêne) [poème], перевод с марийского Ф. Дудорова (traduit du mari par Ph. Doudorov) dans Чавайн Сергей, Я песни новые пою. Стихотворения и поэмы (Je chante des chansons nouvelles. Poésies), перевод с марийского, Йошкар-Ола, Марийское книжное издательство, 1968, c. 22-23.

Textes rassemblés par Doudorov 
 Песни народов Дальнего Севера (Recueil de chants populaires de la Russie du Nord), Ф. Дудоров, собиратель и обработчик (rassemblés et arrangés par Ph. Doudorov), Москва, Гослитиздат, 1935 (1 тип. Трансжелдориздата).

Notes et références

Liens externes 

 http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/29560#page/7/mode/2up Un des rares exemplaires du livre Les vers sur les Lapons pour enfants de la plume de Phil Doudorov conservé et numérisé par les soins de la Bibliothèque d'État de Russie pour enfants (RGDB).
 http://library.krasno.ru/Pages/Illustratori/Borovskaja-bibliografy.htm Le site consacré à l'illustratrice Anna Kazimirovna BOROVSKAÏA, en ), qui a travaillé avec Phil Doudorov.

Naissance en 1907
Décès en 1939
Écrivain russe du XXe siècle
Traducteur vers le russe